Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 79 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 4 и 5 мая в Каспийске, Россия. Победителем стал российский борец Ахмед Гаджимагомедов, серебряную медаль завоевал немецкий спортсмен Мартин Обст, а бронзу завоевали венгр Михай Надь и представитель Азербайджана Джабраил Гасанов.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018